Velika nagrada Nemčije 1962 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 5. avgusta 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Graham Hill
| BRM
| 15
| 2:38:45,3
| 2
| 9
|-
! 2
| 14
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 15
| + 2,5 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 7
|  Dan Gurney
| Porsche
| 15
| + 4,4 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 15
| + 42,1 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 15
| + 1:19,6
| 5
| 2
|-
! 6
| 3
|  Ricardo Rodriguez
| Ferrari
| 15
| + 1:23,8
| 10
| 1
|-
! 7
| 8
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 15
| + 4:37,3
| 6
|  
|-
! 8
| 12
|  Richie Ginther
| BRM
| 15
| + 5:00,1
| 7
|  
|-
! 9
| 10
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 15
| + 5:07,0
| 23
|  
|-
! 10
| 2
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 15
| + 8:14,7
| 13
|  
|-
! 11
| 25
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 15
| + 8:15,3
| 16
|  
|-
! 12
| 19
|  Jo Siffert
| Lotus-Climax
| 15
| + 8:15,5
| 17
|  
|-
! 13
| 18
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 15
| + 9:11,8
| 8
|  
|-
! 14
| 32
|  Heini Walter
| Porsche
| 14
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 15
| 26
|  Nino Vaccarella
| Porsche
| 14
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 16
| 21
|  Lucien Bianchi
| ENB-Maserati
| 14
| +1 krog
| 25
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 10
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Phil Hill
| Ferrari
| 9
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 9
| Pedal za plin
| 24
|  
|-
! Ods
| 27
|  Keith Greene
| Gilby-BRM
| 7
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 4
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 4
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 4
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 28
|  Heinz Schiller
| Lotus-BRM
| 4
| Pritisk olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 31
|  Bernard Collomb
| Cooper-Climax
| 2
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 0
| Trčenje
| 26
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Tony Shelly
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Jay Chamberlain
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Günther Seiffert
| Lotus-BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! WD
| 33
|  Tony Marsh
| BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
| 
|}

Viri 

 

Formula 1 sezona 1962
1962